Су́уремыйза () — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония.

География 
Расположена в западной части острова Вормси, в 3 километрах от волостного центра — деревни Хулло. Высота над уровнем моря — 7 метров.

На границе деревень Сууремыйза и Хулло расположено самое большое озеро острова Вормси — Пряствике.

На территории Сууремыйза находится часть природного парка Вормси.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 19 жителей, все — эстонцы.

Численность населения деревни Сууремыйза:

История 

В 1604 году король Швеции Карл IX пожаловал фендрику Магнусу Брюммеру (Magnus Brümmer) деревню Буссбю (Bussby) на острове Вормси. Там была построена небольшая мыза.

В письменных источниках 1625 и 1645 годов мыза упоминается под названием Магнусгоф (), иногда также как Hof Busby, Bussby herrgård, Nyhof, Grossenhof и др.; в 1732 году — как Hiorootsi sure mois. На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, мыза обозначена как Магнусгофъ.

С XIII века и до 1944 года на острове Вормси в основном жили балтийские шведы. На их диалекте закрепилось такое название мызы, как Storhovet  — «большая мыза». Эстонское название мызы, а позже — образовавшегося на её месте населённого пункта — это перевод шведского топонима.

В 1753 году всем островом Вормси завладело могущественное дворянское семейство Штакельбергов. В 1894 году мызу Магнусгоф выкупило российское государство, и здесь открыли санаторий для девиц дворянского сословия. В настоящее время о мызе напоминают развалины её многочисленных построек и большой парк, которые внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

С 1920-х годов в центре бывшей мызы находилось поселение Сууремыйза, в 1977 году оно получило статус деревни.

В Сууремыйза (Магнусгоф и расположенные рядом с ней малые деревни Кярре (Kärre) и Томпо (Tompo)) в 1934 году проживали 35 семей общей численностью 187 человек, из них в 1944 году в Швецию эмигрировали 176 человек.

В 2002 году в деревне проживали 20 мужчин и 17 женщин. По состоянию на 1 января 2020 года в Сууремыйза насчитывалось 36 жителей, из них 21 мужчина и 15 женщин; детей в возрасте до 14 лет включительно — 5, лиц трудоспособного возраста (15–64 года) — 26 и лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 5 человек.

Инфраструктура 
В деревне есть гостевой дом «Магнусгоф-Сууремыйза» (Magnushof-Suuremõisa külalistemaja).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа